Imstetten ist der Ortsname von

 Imstetten (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Imstetten (Wackersdorf), Ortsteil der Gemeinde Wackersdorf, Landkreis Schwandorf, Bayern